Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1895 war ein Tenniswettbewerb in London.

Charlotte Cooper besiegte Helen Jackson im Finale des All-Comers-Wettbewerbs. Blanche Bingley-Hillyard trat nicht zur Titelverteidigung an.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 253.

Dameneinzel
1895